Glen Innes bezeichnet:
 Glen Innes (New South Wales), einen Ort in Australien
 Glen Innes (Neuseeland), eine Vorstadt von Auckland in Neuseeland